Blendi Sokoli – ex calciatore albanese
 Mic Sokoli – patriota albanese